Běleč ist der Name folgender Orte:

 Běleč nad Orlicí (Großbieltsch), Gemeinde im Okres Hradec Králové, Tschechien
 Běleč u Lomnice (Bieltsch), Gemeinde im Okres Blansko, Tschechien
 Běleč na Křivoklátsku (Bieltsch), Gemeinde im Okres Kladno, Tschechien
 Běleč u Mladé Vožice (Bieltsch), Gemeinde im Okres Tábor, Tschechien
 Běleč u Litně (Bleichen), Ortsteil von Liteň, Okres Beroun, Tschechien
 Běleč u Těšovic (Bieltsch), Ortsteil von Těšovice u Prachatic, Okres Prachatice